Генеральное консульство Великобритании в Гданьске (англ. British General Consulate in Gdansk, польск. Konsulat Generalny Wielkiej Brytanii w Gdańsku, нем. Britisches Generalkonsulat in Danzig) — в настоящее время не существующее консульство Великобритании в Гданьске. Было окончательно закрыто в 1966 году.

Местонахождение

Период до Первой Мировой войны 

Первое британское дипломатическое учреждение в ранге консульства располагалось в Гданьске по следующим адресам:

 Langer Markt 39 (1808),
 Hundegasse 63 (1813—1831),
 Wollwebergasse 1996 (1839),
 Langgarten 209 (1844),
 Hundegasse 43 (1867—1874),
 Hundegasse 111 (1876),
 Jopengasse 1 (1878),
 Brotbänkergasse 36 (1880),
 Sandgrube 6/8 (1884),
 Sandgrube 23 (1888),
 Jopengasse 3 (1890—1894),
 Langgarten 21 (1897),
 Hundegasse 65 (1898—1900),
 Röpergasse 14 (1902—1903),
 Langgasse 14, об (1904—1910),
 Heiligenbrunnerweg 22b (1910),
 Hundegasse 59 (1911—1914).

Период после Первой Мировой войны 
В 1921—1938 годах Великобритания содержала консульство в Вольном городе Данциг. Первоначально дипломатическое представительство располагалось на Stadtgraben 14 (1921—1929), позднее — в здании Данцигской ассоциации страхования от пожара () на Elisabethwall 9 (1930—1939). В 1934 году ранг учреждения был повышен до генерального консульства, продолжавшего работу до октября 1940 года.

Резиденция консула находилась на вилле в Сопоте на Büllowallee 34—36 (1926—1929).

Период после Второй Мировой войны 

После Второй мировой войны, в 1945 году, дипломатические отношения между государствами были возобновлены, в 1946—1947 годах Великобритания имела консульство в Сопоте в гостинице Надморски по адресу Grunwaldzkiej 12—16, затем, в 1947—1948 годах, в Гданьске на вилле Пачкого по адресу Uphagena 23. В этот период резиденция консула находилась в Сопоте на Mickiewicza 12 (до 1950 года). В 1948 году консульство из Гданьска было перенесено в Гдыню, где оно функционировало в качестве вице-консульства в доме Бергенского по адресу Portowej 15 (1949—1950), затем в здании на Pułaskiego 6 (1950—1966).

В 1946 году Великобритании создала так называемую Корабельную канцелярию, являвшуюся представительством британского Министерства военного транспорта (). Канцелярия находилась в Гдыне по адресу Świętojańskiej 10.

Список консулов 

 1538—1558 — Уильям Уотсон, агент
 1551 — сэр Джон Бортвик, агент (ок. 1520—1566)
 1561 — Томас Аллен, агент
 1580 — Джон Роджерс/Уильям Салкинс, агенты
 1598 — сэр Джордж Карью, посол (1565—1612)
 1610—1625 — Патрик Гордон, агент (—1657)
 1626—1641 — сэр Фрэнсис Гордон, резидент/консульский агент (—1644)
 1700 — Уильям Браун, резидент (1660—1700)

 1702—1707 — д-р Джон Робинсон, посол, чрезвычайный посланник в Швеции (1650—1723)
 1718 — Джошуа Кеннуорси, агент
 1721—1725 — сэр капитан Джеймс Джеффриес, резидент (1677—1739)
 1724—1735 — Джон Эрнст фон Валленродт, резидент
 1735—1750 — Арчибальд Гибсон, консул (1700—1790)
 1754—1780 — сэр Тревор Корри, комиссар/консул (1724—1780)
 1780—1811 — Александр Гибсон I, консул (1729—1811)
 1813—1835 — Александр Гибсон II, консул (1770—1836)
 1836—1837 — Томас де Гренье де Фонбланк, консул (1793—1861)
 1837—1864 — Генри Роберт Плау, генеральный консул/консул (1786—1864)
 1864—1875 — Уильям Артур Адам Уайт, консул (1824—1891)
 1876—1882 — А. Крюге, вице-консул
 1879—1882 — Джордж Баум, вице-консул
 1884—1888 — Макс Дюре, вице-консул
 1890—1903 — Гарри Томас Кэрью Хант, консул (1846—)
 1903—1910 — полковник Артур Монтегю Брукфилд, консул (1853—1940)
 1910—1912 — Аллан Маклин, консул (1858—1918)
 1913—1914 — Фрэнсис Эдвард Драммонд-Хей, консул (1868—1943)
 1919—1925 — капитан Басил Хомфрай Фрай, консул (1884—1931)
 1926—1929 — Эрик Грант Кейбл, консул (1887—1970)
 1929—1931 — Льюис Эдуард Бернайс, консул (1886—1972)
 1931—1933 — Джон Александр Кэмерон, консул (1869—1949)
 1933—1934 — Кроуфорд Роберт МакКензи Бьюкен, консул (18—1935)
 1934—1937 — Лоуренс Милнер Робинсон, генеральный консул (1885—1957)
 1937—1939 — сэр Эдвард Генри Джеральд Шеперд (1886—1967)
 1939 — сэр Фрэнсис Мичи Шепард, генеральный консул (1892—1962)
 1945—1946 — Эрик Артур Клю, генеральный консул (1894—1964)
 1946—1949 — Кларенс Норбери Эзард, генеральный консул (1896—1986)
 1950—1951 — А. Дэвид Фрэнсис, Генеральный консул (1900—1987)
 1952—1953 — Н. А. Купер, консул
 1954—1955 — Г. К. Литтлер, консул
 1956—1957 — А. Г. Эванс, консул
 1958—1959 — Рональд Фрейзер Маккивер, консул (1914—1981)
 1960—1961 — Роберт Дж. С. Пиз, консул (1922—2010)
 1961—1962 — Уильям Джон Паркинс, консул
 1963—1964 — К. Праусс, про-консул
 1965 — Я. А. Вперед, консул
 1966 — С. Р. Эйри, консул

Литература 
 Danziger Jahrbuch : unter Benutzung amtlichen Materials von F. A. Lubianski, Danzig 1930
 Henryk Zins: England and the Baltic in the Elizabethan era, Manchester University Press 1972
 Jan Krzysztof Fedorowicz: England’s Baltic Trade in the Early Seventeenth Century: A Study in Anglo-Polish Commercial Diplomacy, Cambridge University Press 1980
 Andrzejewski M., Ludzie Wolnego Miasta Gdańska (1920—1939), Informator biograficzny, Gdańsk: Marpress, 1997, s. 79, ISBN 83-87291-27-7, OCLC 830552971.
 Szymon Aszkenazy: Gdańsk a Polska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 196, ​ISBN 83-7174-098-0
 Narasingha Prosad Sil: Tudor Placemen and Statesmen: Select Case Histories, Fairleigh Dickinson Univ Press 2001, s. 311
 T. H. Lloyd: England and the German Hanse, 1157—1611: A Study of Their Trade and Commercial Diplomacy, Cambridge University Press 2002, s. 412
 Mieczysław Nurek (opr.): Raporty roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie 1945—1970, The National Archives/Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2003, s. 489, ​ISBN 83-89115-34-4
 Mirosław Golon: Radzieckie służby dyplomatyczne i konsularne w Polsce w latach 1944—1961, [w:] Czasy Nowożytne, Tom XX, Rok 2007, s. 199
 Colin Mackie (red.): British Diplomats Directory, Foreign and Commonwealth Office, London 2013
 Daniel Czerwiński: Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Trójmieście na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. (zarys zagadnienia), Słupskie Studia Historyczne, nr 19, rok 2013, s. 221—238

Примечания 

Дипломатические представительства Великобритании
Дипломатические представительства в Гданьске
Британско-польские отношения